Фре́дді () — ім'я, похідне від чоловічого імені Фредерік () або Альфред () чи жіночого Фреда () або Фредеріка (). Відомі носії:
 Фредді (, справжнє ім'я Габор Альфред Фегерварі ; 1990) — угорський співак.
 Фредді Бартолом'ю (; 1924—1992) — британський дитина-актор, виконавець дитячих ролей у голлівудських фільмах 1930-х років.
 Фредді ван дер Гус (; 1908—1976) — південноафриканська плавчиня, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор (1928).
 Фредді Габбард (; 1938—2008) — американський джазовий сурмач.
 Фредді Гаймор (; 1992) — англійський актор.
 Фредді Гуарін (; 1986) — колумбійський футболіст, півзахисник.
 Фредді Кінг ( 1934—1976) — американський блюзовий гітарист та співак.
 Фредді Крюгер () — вигаданий маніяк-вбивця, головний негативний персонаж кіносеріалу жахів «Жах на вулиці В'язів».
 Фредді Лойкс (; 1970) — бельгійський автогонщик.
 Фредді Мерк'юрі (; 1946—1991) — британський музикант, лідер, клавішник та вокаліст англійського рок-гурту Queen.
 Фредді Рінкон (; 1966) — колумбійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Фредді Спенсер (; 1961) — колишній американський мотогонщик, триразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP.
 Фредді Фріз (; 1909—1988) — британський мотогонщик, перший чемпіон світу у класі 350cc MotoGP (1949).

Див. також 
 Фред